Regions Center (Birmingham), een gebouw in Birmingham, Alabama
 Regions Center (Nashville), een gebouw in Nashville
 Regions Center (Huntsville), een gebouw in Huntsville